Александр Алексеевич Аппен (22 апреля 1910 год, село Заболотье, Великолукский уезд, Псковская область — 20 декабря 1979 год) — советский учёный в области химии и технологии неорганических материалов, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор химических наук.

Родился 22 апреля 1910 года в селе Заболотье Дроздовской волости Великолукского уезда Псковской губернии (в настоящее время — Новосокольнический район Псковской области) в семье сельского медфельдшера.

Учился в Вязовской и Пошивкинской школах первой ступени, Великолукской школе второй ступени (1920—1927). Два года работал учителем Детковической начальной школы Великолукского района.

В 1934 году окончил Ленинградский химико-технологический институт им. Ленсовета, работал в ГОИ (Государственном оптическом институте), на предприятиях силикатной промышленности Ленинграда и в лаборатории химии силикатов ИОНХ АН СССР.

Во время войны работал на государственной зеркальной фабрике, входил в группу противохимической обороны.

В 1948 году был одним из организаторов Института химии силикатов им. Гребенщикова АН СССР, где потом работал до последних дней жизни. С 1957 года зав. лабораторией физикохимии высокотемпературных покрытий.

Доктор химических наук. Создатель научной школы физико-химиков, технологов по стеклу и покрытиям. Автор 20 изобретений.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Умер 20 декабря 1979 года.

 Сочинения
 Аппен, Александр Алексеевич. Химия стекла [Текст]. — 2-е изд., испр. — Ленинград : Химия. Ленингр. отд-ние, 1974. — 351 с. : ил.; 22 см.
 Температуроустойчивые неорганические покрытия [Текст] / А. А. Аппен. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1976. — 295 с. : ил. ; 22 см.

Источники 
 Аппен, А. А. Воспоминание: письмо жителям селений Вяз и Скоково Новосокольнического района Псковской области: [стихотворение] / А. А. Аппен // Сизов, А. И. У истоков Великой. — Великие Луки, 2003. — С. 185—187.
 Сизов, А. И. «Я попал в технический ураган…», или химик и лирик / А. И. Сизов // Сизов А. И. У истоков Великой. — Великие Луки, 2003. — С. 180—187. — Об Александре Алексеевиче Аппене. Приводится стихотворение А. А. Аппена «Воспоминание: письмо жителям селений Вяз и Скоково Новосокольнического р-на Псковской обл.».
 Гринев, В. А. Аппен Александр Алексеевич (1910—1979) / В. А. Гринев // Гринев, В. А. Куньинский район: природа, история, современность. — Кунья, 2004. — С. 144.
 Ученый из Вяза / Ю. Алянский // Псковская правда. — 1978. — 16 апр.
 Дело всей его жизни: к 90-летию со дня рождения А. А. Аппена / Г. Плакина // Пламя. — 2000. — 10 апреля.
 Наш знаменитый земляк : к 90-летию со дня рождения А. А. Аппена / А. Сизов // Псковская правда. — 2000. — 22 авг.
 Александр Алексеевич Аппен // Союз ума, добра и красоты. — Великие Луки, 2005. — С.153-154.
 Знаменитые и известные люди Куньинского района : [М. П. Мусоргский, Патриарх Тихон, М. И. Семевский, Ф. М. Герасимов, А. А. Аппен, А. Ф. Астафьев, М. И. Боженкова, П. Е. Иванова, Л. А. Чурсина, Е. Н. Николаева, Н. А. Константинов, И. И. Слепнев, В. А. Гринев. Фото] // Пламя (Куньинский р-н). — 2007. — 19 окт. — С. 10.
 Аппен А. А., доктор химических наук
 Архивные документы
 История Куньинского района

Похороненные на Киновеевском кладбище